Party With The Big Boys é o segundo - e último - álbum da banda Zaza. Foi gravado em 1991, e levou o selo Zaza (BMI).

A canção "Wild and Forever" foi bastante executada nas rádios.

Faixas

Músicos
David Dennis - vocais
Neil Zaza - guitarra
Thommie Sche - Teclados
Ray Liptak - baixo
Stick E. - bateria

Álbuns de 1991
Álbuns de Zaza